Africanisme peut désigner :
 africanisme, un courant littéraire et artistique occidental du  ;
 africanisme, l'application des sciences humaines à l'étude du continent africain et ses habitants ;
 africanisme, en linguistique, un mot ou une expression propre au français parlé en Afrique ;
 africanisme, une politique centrée sur l'Afrique.